Brune ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Gerhard Brune (1870–1935), deutscher Pianist und Komponist

 Bert Brune (* 1943), deutscher Schriftsteller

 Claus Brune (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Élisa Brune (1966–2018), belgische Schriftstellerin und Journalistin
 Everhard Brune († 1343), Domherr in Münster
 Ferdinand Wilhelm Brune (1803–1857), deutscher Architekt
 Georg Brune (1811–1891), deutscher Militär und Gefängniswärter
 Guillaume-Marie-Anne Brune (1763–1815), Marschall von Frankreich
 Hans Brune (1889–1977), deutscher Politiker (SPD)
 Hermann Brune (1856–1922), deutscher Musiker, Sänger, Hochschullehrer und Komponist
 Horst Brune (1915–1971), deutscher Politiker
 Johan de Brune (1588–1658), niederländischer Staatsmann und Schriftsteller
 Michel Brune (* 1964), französischer Physiker
 Otto Brune (1901–1982), südafrikanischer Ingenieur
 Shalom Brune-Franklin (* 1994), englisch-australische Schauspielerin
 Theodor Brune (1854–1932), deutscher Architekt
 Ulrike Brune (* 1959), deutsche Juristin und Richterin
 Walter Brune (1926–2021), deutscher Architekt, Stadtplaner und Unternehmer
 Werner Brune (1907–1987), deutscher Zeitungsverleger und -herausgeber, Heimatpfleger und Stiftungsgründer 
 Wolfgang Brune (* 1963), deutscher Architekt und Hochschullehrer

Brune steht für:
 Brune (Fluss), Nebenfluss des Vilpion in Frankreich
 Brune, deutscher Name von Bruny, Ort in Polen
 Tour Brune, Turm in Frankreich
 Satz von Brune, geometrischer Satz

Siehe auch:
 Brunne
 Brüne
 Brühne